En genética humana, el haplogrupo F (P14, M89) o FT es un haplogrupo del cromosoma Y humano que desciende del haplogrupo CF. Conjuntamente con sus descendientes contiene más del 90% de la actual población mundial, siendo el más representativo de la población masculina fuera de África.

Origen 
Tomando en cuenta que F está próximo en sus orígenes al haplogrupo C y que comparte con él una distribución típicamente fuera de África, la colonización de Eurasia podría haber consistido en un solo proceso migratorio datado hace 70.000 años según evidencias genéticas y arqueológicas, y en conforme a ello y al número de mutaciones se estima que F se habría originado entre hace unos 48 mil a 66 mil años.

Sobre la base de la distribución filogeográfica de F entre poblaciones asiáticas de diferentes familias lingüísticas y estratos sociales, se puede deducir que el más probable origen se encuentra en la India, al igual que otros haplogrupos como C5, H, R2 y L1. Con H en particular, F* comparte una común historia demográfica, presentándose especialmente al Sur de la India, en poblaciones drávidas y en Sri Lanka.

Tomando en cuenta la mayor diversidad y frecuencia, F se habría originado con mayor probabilidad en el Indostán al igual que H y los pequeños subclados F1, F4 y otros F* aún no estudiados, y luego haberse irradiado a partir de esa región por todo Eurasia conjuntamente con K. O bien pudo originarse en el Cercano Oriente como los haplogrupos G e IJ.

Subclados y su distribución 
El haplogrupo F o FT, está definido por las mutaciones: M89PF2746/, M213, L132.1, P14, P133, P134, P135, P136, P138, P139, P140, P141, P142, P145, P146, P148, P149, P151, P157, P158, P159, P160, P161, P163, P166, P187 y P316.

En general las relaciones filogenéticas son las siguientes:

Tomando en cuenta el árbol de YCC 2008 e ISOGG 2010 los grupos derivados del haplogrupo F son los siguientes:

Paragrupo F* 
F* está extendido en la India con una distribución similar a H  y un promedio de 12.5%, siendo en general más frecuente en las tribus con un 18.1% que en las castas con 9.6% y es además el haplogrupo más frecuente en las tribus después de H. En India se encuentra en panchamas y shudrás, importante en Tamil Nadu y Andhra Pradesh, especialmente en castas inferiores donde promedia el 20%, en las tribus koyas asciende a 27% y en cingaleses 10%. Otros descendientes de F han sido identificados en baja frecuencia en Eurasia y Oceanía; como en Portugal, debido probablemente al contacto con la India en los s.XV y XVI. Está extendido en kurdos. Presente en Emiratos Árabes Unidos. En Asia Oriental se encontró en Corea 8%. Pequeñas frecuencias en Filipinas, Malasia, Java, Borneo, Papúa Occidental y en aborígenes australianos. En Siberia se encontró en buriatos y en nativos americanos en seminolas y cabécares.

Haplogrupo F1 
F1 (P91, P104) se encontró en Sri Lanka

Haplogrupo F3 
F3 (M481) se encontró en el pueblo tharu (India y Nepal) y al sur en una muestra tribal de Andhra Pradesh. No debe ser confundido con H2, el cual fue previamente conocido como F3.

Haplogrupo F2'4 
F-Y27277 (F15527) se encuentra en el Extremo Oriente.
F2 (M427, M428) presenta dos subclados: 
F2a (SSM072) encontrado en malayos de Singapur.
F2b (HGDP01317) es común en los lahu (China). Se han reportado entre minorías de las zonas fronterizas del sur de China, en las montañas Ailao de la provincia de Yunnan y en Guizhou; en Tailandia, Birmania y Vietnam, a saber, el pueblo yi y también en los kucong o lahu shi (pueblo "lahu amarillo") en Laos, un subgrupo de los lahu.

F4 (Z40733, Z40734) se halló en Vietnam

 F-FT142000 en Indonesia
 F-F14885 en Indonesia

Haplogrupo GHIJK 
GHIJK  o G-T (F1329) abarca la mayor parte de la población masculina del mundo y se habría originado hace más de 50 mil años. Ante la disyuntiva de que pudo originarse en oriente u occidente, se considera más probable un origen en oriente, y que GHIJK se habría expandido en forma efectiva por todo Occidente reemplazando las poblaciones preexistentes.

Haplogrupo G 
G (M201) tiene la mayor diversidad en Oriente Próximo y se originó hace unos 48 mil años.
 G1 (M285, M342) en Asia Central y Oriente Próximo
 G2 (P287) en el Cáucaso, Europa y Oriente Próximo

Haplogrupo HIJK 
HIJK (M578/F929) se originó hace unos 48.500 años.
H (L901, M69) principalmente en el Subcontinente indio
IJK (L15/M523), de gran dispersión y frecuencia en toda Eurasia, subsecuentemente en Oceanía y América; originado hace unos 48 mil años.
IJ (M429), en Eurasia Occidental
I (M170) común en Europa
J (12f2.1, M304) predominante en el Cercano Oriente
K o KT (M9)
LT (P326)
L (M11, M20) típico de India y Pakistán
T (M184, M70) disperso en Europa, Cercano Oriente, India, Cuerno de África y otras áreas
K2 o K-M526 o K(xLT) o K o MNOPS
NO (M214) 
N (M231) común en el norte de Eurasia
O (M175) predominante en el Extremo oriente
K2b o MSP (P331)
P (P295)
Q (M242) muy común en todos los amerindios
R (M207, M306) predominante en Europa y Subcontinente indio
MS (P397) en Oceanía e Insulindia
M (P256) predominante en Melanesia
S (M230)  en nativos australianos y melanesios

Véase también

Referencias

Enlaces externos 
Y-DNA Haplogroup F and its Subclades, del ISSOG.
The Haplogroup F Y-DNA Project - Family Project Website

Haplogrupos del cromosoma Y humano